Серебряное кольцо России («Серебряное ожерелье России» ошибочное название, неверно интерпретированное представителями Минкульта РФ) — межрегиональный туристский проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. Располагается севернее Золотого кольца России. Количество и состав городов в конкретном маршруте может быть разным.

История 

Губернатор Санкт-Петербурга В. А. Яковлев в 2000 году издал распоряжение о подготовке и проведении ежегодного автопробега «Автовече „Серебряное кольцо Александра Невского“». Было принято решение ежегодно в июне-июле проводить автопробег в память об Александре Невском. Идея была предложена Ижорским региональным общественным фондом молодёжных и военно-исторических программ «Качур».

В 2012 году президент России Владимир Путин дал поручение Министерству культуры проработать и осуществить туристический проект, который объединил бы культурно-исторические центры Северо-Запада России. По задумке проект должен был способствовать развитию региона, привлекая инвестиции.

В феврале 2015 года в Вологодской области прошла Всероссийская конференция по вопросам создания нового историко-культурного и туристского проекта. Конференция была собрана по инициативе Министерства культуры России. На ней было принято решение о создании и реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта с названием «Серебряное кольцо России».

Структура маршрутов 
В отличие от Золотого кольца России, охватывающего в основном города Владимиро-Суздальской Руси, в Серебряное ожерелье России входят в основном города Новгородской земли. На начало 2019 года в «Серебряное ожерелье России» входят все 11 субъектов федерации, входящие в Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.В 2019 году на очередных Русских ганзейских днях, которые ежегодно проводит Союза русских ганзейских городов, российские города-члены Ганзейского союза Нового времени приняли решение в рамках Серебряного кольца объединить усилия в деле развития событийного туризма, используя программу «Ганзейские дороги».

В состав Серебряного кольца России входят следующие объекты:

Книга «Серебряное кольцо России» 

Идеологи (чиновники Минкульта и Ростуризма) создания «Серебряного ожерелья России» взяли идею у авторского коллектива «Серебряного кольца России», созданного не позднее 2010 года (в книге указаны исходящие данные, саму книгу можно найти в интернете), реквизировали изыскания, научную поддержку и дальнейшее развитие. Научную работу «Серебряное кольцо России» в настоящее время представляют как следствие, а не причину псевдопроекта «Серебряное ожерелье».

Тамара Чистякова совместно с коллективом единомышленников разработала и предложила туристическо-рекреационную систему «Серебряное кольцо России», объединяющую архитектурно-культурное наследие 11 регионов Российской Федерации: Санкт-Петербурга и пригородов, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской областей, Республики Карелия, а также Мурманской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Калининградской области. Тамара Чистякова особо отмечала, что «в административном отношении все вместе это составляет Северо-Западный федеральный округ — единственный из округов России, граничащий со странами Европейского союза. Также округ имеет непосредственную связь с Центральной и Северной Европой как по суше, так и через Балтийское, Баренцево и Белое моря, которые открывают прямой выход в акваторию Северной Атлантики. Сопредельность регионов округа с Финляндией, Эстонией и Норвегией дает планируемой туристическо-рекреационной системе исключительные возможности для широкого развития приграничных связей. На территориях округа прослеживаются глубокие исторические связи славянской культуры со скандинавскими государствами (Швеция, Норвегия, Финляндия) и странами Европы (Дания, Голландия, Италия, Германия, Франция и др.)».

При этом туристическо-рекреационная система «Серебряное кольцо России» была задумана и разработана в виде двух взаимодействующих колец — «классического» (исторического) и «большого», проходящих преимущественно по контуру транспортных коридоров (автомобильных, железнодорожных, водных путей) с примыкающими к ним туристическими (архитектурно-ландшафтными) зонами. «Классическое» (историческое) кольцо в концепции Чистяковой объединяет 7 субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Карелия. «Большое» кольцо формируется восточнее и севернее Вологодской и Архангельской областей и включает в себя Республику Коми, Ненецкий автономный округ и Мурманскую область. Внешний (северный) контур этого кольца через северные моря и Мурманск сопрягается с северным участком «классического» кольца. Калининградская область подключается к «большому» кольцу через Финский залив и Балтийское море, а также наземными путями (автомагистрали и железные дороги) через Прибалтику и Польшу.

Определённый интерес представляет разработанная автором система 62 отдельных архитектурно-ландшафтных зон, входящих в «Серебряное кольцо России», и оценка их туристического потенциала при условии успешного функционирования всей системы. Так, Петербургская (межрегиональная) зона, включающая в себя город Санкт-Петербург и прилегающие к мегаполису территории Ленинградской области могла бы принимать ежегодно до 13 млн туристов, Ленинградская область (другие зоны) — 3 млн туристов, Республика Карелия — 3,2 млн туристов, Калининградская область — 5 млн туристов и т. д. В целом, Тамара Чистякова оценивала суммарный потенциал «Серебряного кольца России» в 39,7 млн туристов в год.

В оформлении книги были использованы работы ленинградской и петербургской художницы Ирины Бухман. В 2016 году вышло в свет второе (переработанное, дополненное и исправленное) издание «Серебряного кольца России», уже в электронном формате. Тамара Чистякова провела более 60 презентаций своей книги в музеях, библиотеках и научно-просветительских центрах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Российской Федерации. Успешной интеграции с межрегиональным историко-культурным и туристским проектом «Серебряное ожерелье России» и реализации идей «Серебряного кольца России» в полном объёме на данном этапе помешал уход из жизни их автора: Тамара Чистякова скончалась 24 сентября 2019 года.

См. также 
 Золотое кольцо России
 Большое Уральское кольцо
 Усадьбы России
 Туризм в России
 Туризм в Вологодской области
 Туризм в Псковской области
 Туризм в Новгородской области
 Туризм в Ленинградской области

Примечания

Литература 
 Иванов Ю. Г. По Серебряному кольцу России: от Пскова до Соловков: путеводитель по культур.-ист. памятникам. — Смоленск: Русич, 2007. — 383 с.: ил. — (Памятные места России). — ISBN 978-5-8138-0819-7

Ссылки 
 «Серебряное кольцо России» выведет турбизнес из системного кризиса
 С рюкзаком на спине: Серебряное кольцо России

 
Списки населённых пунктов России